Erik Hazelhoff Roelfzema, een Nederlands verzetsstrijder in de Tweede Wereldoorlog
 Soldaat van Oranje (boek), een autobiografisch boek van Roelfzema
 Soldaat van Oranje (film), een film van Paul Verhoeven uit 1977
 Soldaat van Oranje (musical), een musical onder regie van Theu Boermans